Overland Mail – film del 1939 diretto da Robert F. Hill (come Robert Hill)
Overland Mail – film del 1942 diretto da Ford Beebe e John Rawlins
Overland Mail – episodio della serie tv The Californians